Beverförde zu Stockum ist der Familienname folgender Personen;

 Christoph Friedrich von Beverförde zu Stockum (1710–1790), römisch-katholischer Geistlicher und Domherr zu Osnabrück
 Nikolaus Hermann von Beverförde zu Stockum  (1708–1787), Domherr in Osnabrück sowie Geheimer Rat und Vertreter des Drosten zu Sassenberg